

Sigle
 Gastrin Releasing Peptide – Peptide di rilascio della gastrina
 Gentoo Reference Platform – pacchetti precompilati per Gentoo Linux
 Gibraltar Reform Party – partito politico di Gibilterra
 Giornale Radio Piemonte – gruppo radio-televisivo italiano, a cui fanno capo:
 GRP Televisione
 Radio GRP
 Radio GRP 2 Melody
 Radio GRP 3 Dancing
 Glass-reinforced plastic – vetroresina
 Grusin Rosen Production – etichetta discografica jazz statunitense, meglio nota come GRP Records
Gross Rating Point – Unità di misura della pressione pubblicitaria esercitata da un mezzo su un determinato target. Metrica pubblicitaria.

Codici 
 GRP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gurupi (Brasile)
 GRP – codice vettore ICAO di Great Plains Airlines